Charles Gordon (1833–1885), brytyjski generał i wojskowy
 Charles Gordon Fullerton (1936–2013), amerykański astronauta
 Charles Gordon (1947–2020), amerykański producent filmowy

Zobacz też 
 Charles Gordon-Lennox – ujednoznacznienie